Юзеф Сапега:
 Сапега, Юзеф (1737—1792) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, полковник.
 Сапега, Юзеф Станислав (1708—1754) — государственный и церковный деятель Великого княжества Литовского, архидиакон, епископ-коадъютор.
 Сапега, Юзеф Франтишек (1679—1744) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-майор.